Кялва (также Кельва  ) — село в Ахсуйском районе Азербайджана.

География 

Расположено у подножий Ниялдага, рядом с трассой Ахсу-Исмаиллы в 37 км к северо-востоку от районного центра Ахсу.

История 

В «Описание Ширванской провинции, составленное в 1820 году, по распоряжению главноуправляющего в Грузии Ермолова, генерал-майором  Мадатовым и статским советником Могилёвским», упоминается «татарская» (азербайджанская) деревня Калва с общим числом семейств 48, принадлежащая Искандер-беку.

Население 

Материалы посемейных списков на 1886 год приводят сведения о численности, этническом и конфессиональном составе села. Согласно этим материалам, в Кельва (название по источнику) Шемахинского уезда Бакинской губернии насчитывалось 132 дыма и 1309 жителей (712 мужчин и 597 женщин) из них 1219 азербайджанцев-суннитов и 90 азербайджанцев-шиитов.

Согласно материалам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Кельва с казмами (землянками) Даразадан, Ага казмаси, Кевна-казма, Баба-дагирманлы и Саят входили в состав Кельвинского сельского общества Шемахинского уезда. Общая численность населения составляла — 1266 человек (250 хозяйств). Преобладающая национальность — азербайджанские тюрки (азербайджанцы).

В 1980 году население Кялвы составляло 1733 человека. Жители занималось виноградарством, животноводством и разведением зерновых. В селе имелись средняя школа, клуб, библиотека, киноустановка, больница.

В селе родился азербайджанский музыкант-балабанист, .

Примечания 

Населённые пункты Ахсуйского района